Londrina (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 Londrina (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 Londrina EC, een Braziliaanse voetbalclub uit de stad Londrina
 Londrina is ook een lettertype van de designer Marcelo Magalhães.